La denominación Condado de Rice puede hacer referencia a distintos condados en Estados Unidos:

 Condado de Rice, condado de Minnesota.
 Condado de Rice, condado de Kansas.